DDR-Oberliga 1974/1975 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1974/1975. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1975/1976 se kvalifikoval tým 1. FC Magdeburg, v Poháru UEFA 1975/1976 startovaly týmy FC Carl Zeiss Jena a Dynamo Drážďany. Účast v Poháru vítězů pohárů 1975/1976 si zajistil Sachsenring Zwickau jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - FC Hansa Rostock a nováček ASG Vorwärts Stralsund. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1974
Fotbal v roce 1974
Fotbal v roce 1975
Sport v Německu v roce 1974
Sport v Německu v roce 1975